Elu Thingol of Elwë is een personage uit de werken van J.R.R. Tolkien.

Elwë was na het ontwaken van de Elfen bij Cuiviénen een van de drie vertegenwoordigers die met Oromë naar Valinor gingen om daar namens de Teleri te spreken met de Valar. De anderen waren Ingwë namens de Vanyar en Finwë namens de Noldor.
Thingol leidde vervolgens zijn volk westwaarts richting Valinor. De Teleri raakten echter achterop, omdat zij onder de indruk waren van de schoonheid van Midden-aarde. Vervolgens ontmoette Thingol de Maia Melian. Hij werd betoverd door haar stem en schoonheid, en vergat heel zijn volk en al zijn plannen. Een groot gedeelte van de Teleri vertrok over de zee naar Valinor. Met de achtergebleven Elfen stichtte Thingol vervolgens samen met Melian in Beleriand het koninkrijk Doriath. Ze kregen een dochter, Lúthien Tinúviel.

Lúthien ontmoette de Mens Beren, zoon van Barahir en de twee werden verliefd op elkaar. Thingol weigerde haar te laten trouwen met Beren en verlangde dat Beren hem eerst een Silmaril bracht uit de ijzeren kroon van Morgoth. Dit stond gelijk aan een terdoodveroordeling. Desondanks ging Beren op weg. Het lukte hem -tegen iedere verwachting in- een Silmaril uit Morgoths kroon te roven. Beren stierf echter voordat hij met de Silmaril kon terugkeren naar Thingol.

Doriath werd lang beschermd tegen indringers door de Gordel van Melian. Het koninkrijk zou uiteindelijk toch ten onder gaan, toen de Dwergen de Nauglamír (en daarmee de Silmaril die Beren had veroverd) op kwamen eisen van Thingol. Toen Thingol dit weigerde werd hij door de Dwergen gedood. Na Thingols dood vertrok Melian uit Midden-aarde naar de woonplaats van de Valar, om daar te treuren over de dood van Thingol. Met haar vertrek verdween ook de bescherming van haar Gordel, en Doriath zou niet veel later worden vernietigd.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk

Thingol